DDB steht als Abkürzung für:

 DDB Worldwide, eine US-amerikanische Werbeagentur
 DDB (Deutschland), deutscher Zweig des DDB-Worldwide-Konzerns
 Deutsche Digitale Bibliothek, eine kulturspartenübergreifende virtuelle Bibliothek
 Deutscher Diabetiker Bund, eine Selbsthilfeorganisation
 Die Deutsche Bibliothek (bis 2006), heute Deutsche Nationalbibliothek (DNB)
 Dortmunder Datenbank, eine Sammlung thermophysikalischer und thermodynamischer Daten

Abkürzung